Mr Brown (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1922, qui a connu plusieurs adaptations :
 Mr Brown (), téléfilm britannique de Tony Wharmby diffusé en 1983 ;
 Mister Brown, bande dessinée française de la collection Agatha Christie de François Rivière (scénario) et Frank Leclercq (dessin) publiée en 1995.